Novo Horizonte (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Novo Horizonte (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Novo Horizonte (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Novo Horizonte (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Novo Horizonte do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Novo Horizonte do Oeste, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
Novo Horizonte do Norte, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso